Segunda División 2016/2017 var den 87:e säsongen av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Källor
 Laliga.es 

2016 i Spanien
2017 i Spanien
Fotbollssäsongen 2016/2017